Philipp von Nassau-Idstein ist der Name folgender Personen:
* Philipp I. von Nassau-Idstein (1492–1558), Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein, siehe Philipp I. (Nassau-Wiesbaden-Idstein)
 Philipp II. von Nassau-Idstein (1516–1566), Regent von Nassau-Wiesbaden-Idstein